

Carriera

Club 
Ha giocato nelle giovanili dell'FBK Kaunas e, dal 2009, in quelle della Lazio, squadra con la quale vince il Campionato Primavera nella stagione 2012-2013, vincendo 3-0 la finale contro l'Atalanta.

Il 2 settembre 2013 viene acquistato dalla  con la formula del prestito. Il 17 novembre 2014 rescinde il proprio contratto con il club romano e firma per il Bastia. L'anno seguente si trasferisce alla Voluntas Spoleto e successivamente torna in patria tra le file del Lietava Jonava.

Nazionale 
Debutta con la Nazionale lituana Under-21 il 1º settembre 2011, in una partita di qualificazione agli europei contro la Svezia.

Il 14 novembre 2012 debutta in nazionale maggiore, senza aver mai disputato un incontro nella prima squadra di un club, giocando i primi 59' dell'amichevole contro l'Armenia e venendo sostituito da Tadas Kijanskas.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Palmarès

Club

Competizioni giovanili 
 
Lazio: 2012-2013

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale lituana